У́лица Мерку́лова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Меркулова — улица в Липецке.

Украина 
 Улица Меркулова — улица в Донецке.